

Editoria 
 Wild Cards – serie di racconti e romanzi di fantascienza
 Wild Cards - L'origine – antologia di racconti di fantascienza del 1987
 Wild Cards - L'invasione – raccolta di racconti di fantascienza del 1987
 Wild Cardz (Jaja-uma Quartet) – serie manga giapponese della seconda metà degli anni novanta

Sport 
 San Diego Wildcards – ex squadra di pallacanestro statunitense

Televisione 
 Wild Cards – episodio della serie televisiva animata Justice League
 Giochi D'Azzardo (Wild Cards) – ventesimo episodio della seconda stagione della serie televisiva The King of Queens
 Wild Cardz – anime del 1997 in due episodi diretto da Yasuchika Nagaoka, basato sull'omonima serie manga

Pagine correlate 
 Wild card